El término hace referencia a:

Meteorología 
 Huracán, nombre que reciben los ciclones tropicales en ciertas partes del mundo. Es una violenta tormenta tropical con vientos en espiral alrededor de un núcleo, llamado ojo.

Mitología 
 Huracán, el dios del fuego, viento y las tormentas en la mitología maya;

Cine y literatura
 Huracán, serie de historietas de 1960 de la editorial valenciana Maga; 
 Los Huracanes, serie animada producida por DIC Entertainment y emitida entre 1993 y 1997;
 Huracán (1997), telenovela mexicana producida por Televisa.

Náutica
 ARM Huracán (A-301), barco mexicano.

Deporte

Argentina

Ciudad de Buenos Aires 
Huracán, un club social y deportivo con sede en el barrio de Parque Patricios. El original, que dio nombre a todos los demás.
Huracán femenino, sección femenina del club Huracán del barrio de Parque Patricios.

Provincia de Buenos Aires 
 Huracán Ciclista, un club social y deportivo de la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves.
 Huracán de Adrogué, un club social y deportivo de la ciudad de José Mármol, en el Gran Buenos Aires.
 Huracán de Arrecifes, un club social y deportivo de la ciudad de Arrecifes.
 Huracán de Arribeños, un club social y deportivo de la ciudad de Arribeños.
 Huracán de Bragado, un club social y deportivo de la ciudad de Bragado.
 Huracán de Carlos Casares, un club social y deportivo de la ciudad de Carlos Casares.
Huracán de Carlos Tejedor,un club social y deportivo de la ciudad de Carlos Tejedor]].
 Huracán de Chacabuco, un club social y deportivo de la ciudad de Chacabuco.
 Huracán de Chascomús, un club social y deportivo de la ciudad de Chascomús.
 Huracán de Chillar, un club social y deportivo de la ciudad de Chillar.
 Huracán de Chivilcoy, un club social y deportivo de la ciudad de Chivilcoy.
 Huracán de Coronel Vidal, un club social y deportivo de la ciudad de Coronel Vidal.
 Huracán de Gonnet, un club social y deportivo de la localidad de Manuel B. Gonnet.
 Huracán de Ingeniero White, un club social y deportivo de la ciudad de Ingeniero White.
 Huracán de Lanús, un club social y deportivo de la ciudad de Lanús, en el Gran Buenos Aires.
 Huracán de Lobería, un club social y deportivo de la ciudad de Lobería.
 Huracán de Lomas, un club social y deportivo de la ciudad de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires.
 Huracán de Los Toldos, un club social y deportivo de la ciudad de Los Toldos , actualmente desaparecido.
 Huracán de Luján, un club social y deportivo de la ciudad de Luján, actualmente desaparecido.
 Huracán de Mar del Plata, un club social y deportivo de la ciudad de Mar del Plata.
 Huracán de Necochea, un club social y deportivo de la ciudad de Necochea.
 Huracán del Oeste, un club social y deportivo de la ciudad de Moreno, en el Gran Buenos Aires.
 Huracán de Pellegrini, un club social y deportivo de la ciudad de Pellegrini.
 Huracán de Rojas, un club social y deportivo de la ciudad de Rojas.
 Huracán de Saladillo, un club social y deportivo de la ciudad de Saladillo.
 Huracán de San Antonio de Areco, un club social y deportivo de la ciudad de San Antonio de Areco.
 Huracán de San Justo, un club social y deportivo de la ciudad de San Justo, en el Gran Buenos Aires
 Huracán de Tres Arroyos, un club social y deportivo de la ciudad de Tres Arroyos.
 Huracán de Veinticinco de Mayo, un club social y deportivo de la ciudad de Veinticinco de Mayo.
 Huracán Madariaga, un club social y deportivo de la ciudad de General Juan Madariaga.

Provincia del Chubut 
 Huracán de Comodoro, un club social y deportivo de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
 Huracán de Trelew, un club social y deportivo de la ciudad de Trelew.

Provincia de Córdoba 
 Huracán de Córdoba, un club social y deportivo del barrio La France, de la ciudad de Córdoba.
 Huracán de Laboulaye, un club social y deportivo de la ciudad de Laboulaye.
 Huracán de Las Varillas, un club social y deportivo de la ciudad de Las Varillas.
 Huracán de Morrison, un club social y deportivo de la ciudad de Morrison.
 Huracán de Tancacha, un club social y deportivo de la ciudad de Tancacha.

Provincia de Corrientes 
 Huracán Corrientes, un club social y deportivo de la ciudad de Corrientes.
 Huracán de Goya, un club social y deportivo de la ciudad de Goya.

Provincia de Entre Ríos 
 Huracán de Diamante, un club social y deportivo de la ciudad de Diamante.

Provincia de Formosa 
 Huracán de Ibarreta, un club social y deportivo de la ciudad de[Ibarreta.

Provincia de La Pampa 
 Huracán de Guatraché, un club social y deportivo de la ciudad de Guatraché.

Provincia de Mendoza 
 Huracán de San Rafael, un club social y deportivo de la ciudad de San Rafael.
 Huracán Las Heras, un club social y deportivo de la ciudad de Las Heras.

Provincia de Misiones 
 Huracán de Montecarlo, un club social y deportivo de la ciudad de Montecarlo.
 Huracán de Posadas, un club social y deportivo de la ciudad de Posadas.

Provincia de San Juan 
 Huracán de Angaco, un club social y deportivo del paraje El Plumerillo, ubicado en el departamento Angaco.

Provincia de San Luis 
 Huracán San Luis, un club social y deportivo de la ciudad de San Luis

Provincia de Santa Cruz 
 Huracán de Gobernador Gregores,  un club social y deportivo de la ciudad de Gobernador Gregores.

Provincia de Santa Fe 
 Huracán de Armstrong, un club social y deportivo de la ciudad de Armstrong.
 Huracán Casilda, un club social y deportivo de la ciudad de Casilda, fusionado el 29 de septiembre de 2004 con el Gherardi Club en el Casilda Club.
 Huracán Chabás,un club social y deportivo de la ciudad de Chabás.
 Huracán de Diego de Alvear, un club social y deportivo de la ciudad de Diego de Alvear.
 Huracán de La Criolla, un club social y deportivo de la ciudad de La Criolla.
 Huracán de San Javier, un club social y deportivo de la ciudad de San Javier.
 Huracán de Bustinza, un club social y deportivo de la ciudad de Bustinza.
 Huracán de Recreo, un club social y deportivo de la ciudad de Recreo.
 Huracán de Rosario, un club social y deportivo de la ciudad de Rosario.
 Huracán de Soledad, un club social y deportivo de la ciudad de Soledad.
 Huracán de Villa Ocampo, un club social y deportivo de la ciudad de Villa Ocampo.
 Huracán de Los Quirquinchos, un club social y deportivo de la ciudad de Los Quirquinchos.
 Huracán FC de Vera, un club social y deportivo de la ciudad de Vera.

Chile 

 Huracán de Antofagasta, un club de fútbol de la ciudad de Antofagasta.
 Huracán de Tierras Blancas, un club de fútbol de la comuna de Tierras Blancas, ciudad de Coquimbo.
 Huracán de Andacollo, un club de fútbol de la ciudad de Andacollo, región de Coquimbo.
 Huracán de Concepción, un club de fútbol de la ciudad de Concepción.

España 
 Huracán Valencia, un club de fútbol de la ciudad de Valencia.
 Huracán Z, un club deportivo de la localidad de Trobajo del Camino, Provincia de León.
 Huracán de Las Palmas, un club de fútbol de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
 Huracán de Allo, un club de fútbol de la ciudad de Allo, en la comunidad foral de Navarra.

Uruguay 
 Huracán Buceo, un club de fútbol de la ciudad de Montevideo.
 Huracán de Paso de la Arena, un club de fútbol de la ciudad de Montevideo.

Perú 
 Huracán de Moquegua, un club de fútbol de la ciudad de Moquegua.
 Huracán de Arequipa, un club de fútbol de la ciudad de Arequipa.
 Huracán Chorrillos, un club de fútbol de la ciudad de Lima.

Colombia 
 Huracán de Medellín, un club de fútbol desaparecido de la ciudad de Medellín.

México 
 Huracanes de Colima, un club de fútbol de la ciudad de Colima.
 Huracanes de Tampico, un equipo de baloncesto de la ciudad de Tampico.
 Huracanes de Monclova, un equipo de ajedrez de la ciudad de Monclova.

Música 

 Huracán, grupo musical juvenil peruano en actividad desde 1999 hasta el 2001.

Enlaces externos